FIBA Evropa je evropska kontinentalna konfederacija, oziroma cona pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze - FIBA. Zadolžena je za urejanje pravil v košarki za Evropo, poleg tega pa redno prireja tekmovanja in prireditve, tako na reprezentančni kot tudi klubski ravni. 

FIBA Evropa ima svoj sedež v Münchnu, Nemčija in je v letu 2007 sprejela v članstvo 51. nacionalno zvezo (Črna gora). Predsednik deluje od leta 2002, to je George Vassilakopoulos iz Grčije.

Tekmovanja

Reprezentančna 
 Evropsko prvenstvo za moške
 Evropsko prvenstvo za ženske
 Evropsko prvenstvo za mlade do 20 let
 Evropsko prvenstvo za mlade do 18 let
 Evropsko prvenstvo za mlade do 16 let
 Evropsko prvenstvo za mlade do 14 let

Klubska tekmovanja 
 Evroliga (tekmovanje poteka pod vodstvom skupnosti ULEB s sodelovanjem / pristankom FIBA Evropa)
 Eurochallenge 
 EuroCup

Nekdanja tekmovanja 
 Pokal Saporta (naslednik nekdanjega Pokala pokalnih zmagovalcev  
 Pokal Radivoja Koraća, od 1972 do 2002
 Pokal Liliane Roncheti, od 1972 do 2002, zamenjan s EuroCup za ženske

Seznam članic 

Od leta 2007 je v coni FIBA Evropa 51 federacij oziroma nacionalnih košarkarskih zvez.

Najvišje uvrščene reprezentance na svetovni lestvici 

C Trenutni kontinentalni prvak

Glej tudi 
 ULEB - sorodna / konkurenčna košarkarska organizacija

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran 

Košarka
Športne organizacije